Robert de Ros ist der Name folgender Personen:

* Robert de Ros (um 1182–1226/1227), anglonormannischer Adliger
 Robert de Ros, Lord of Wark († um 1270), englischer Adliger
 Robert de Ros († 1285), englischer Adliger
 Robert de Ros, 1. Baron Ros of Wark (vor 1274–1296/1297), englischer Adliger